Eclesiàstic (Bíblia), llibre part de la Bíblia
 Eclesiàstic (persona), persona que té un càrrec pertanyent a l'església
 Eclesiàstic (església), amb relació a l'església